Puttfarken ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Puttfarken (1879–1936), deutscher Richter und Politiker, MdPL Hannover
 Gretken Puttfarken († nach 1447), Magd
 Heinrich Puttfarken (* 1846–?), deutscher	Hofbesitzer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Werner Puttfarken (1889–1964), deutscher Schulleiter und Historiker

Siehe auch:
 Puttfarcken